Ивановка — топоним

Азербайджан 
 Ивановка — село в Исмаиллинском районе.

Белоруссия

Витебская область 
 Ивановка — деревня в Городокском районе.
 Ивановка — деревня в Докшицком районе.

Гомельская область 
 Ивановка — деревня в Буда-Кошелевском районе.
 Ивановка — деревня в Гомельском районе.
 Ивановка — деревня в Кормянском районе.
 Ивановка — деревня в Речицком районе.
 Ивановка — деревня в Хойникском районе.
 Ивановка — посёлок в Ленинском сельсовете Чечерского района.
 Ивановка — посёлок в Нисимковичском сельсовете Чечерского района.

Минская область 
 Ивановка — деревня в Мядельском районе.
 Ивановка — посёлок в Стародорожском районе.

Могилёвская область 
 Ивановка — посёлок в Белыничском районе.
 Ивановка — агрогородок в Бобруйском районе.
 Ивановка — деревня в Кличевском районе.
 Ивановка — деревня в Новосамотевичском сельсовете Костюковичского района.
 Ивановка — деревня в Демидовичском сельсовете Костюковичского района.
 Ивановка — деревня в Кричевском районе.

Грузия 
 Ивановка — село в Тетрицкаройском муниципалитете края Квемо-Картли.

Казахстан 
 Ивановка — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Ивановка — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Ивановка — село в Мендыкаринском районе Костанайской области.
 Ивановка — село в Качирском районе Павлодарской области.
 Ивановка — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.
 Ивановка — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, упразднено в 1998 году.
 Ивановка— прежнее, до 2010 года, название села Тиккайын Алгинского района Актюбинской области.
 Ивановка — прежнее, до 1999 года, название села Кокжайык Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области.
 Ивановка — прежнее, до 2006 года, название села Карим Мынбаев Нуринского района Карагандинской области.
 Ивановка — до 2017 года название села Жалаулы в Актогайском районе Павлодарской области.

Киргизия 
 Ивановка — село в Ысык-Атинском районе Чуйской области.

Молдавия 
 Ивановка — село в Бессарабском районе.
 Ивановка — село в Фалештском районе.
 Ивановка — село в Флорештском районе.
 Ивановка — село в Хынчештском районе.

Приднестровье 
 Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Ивановка — село в Рыбницком районе.

Россия

Алтайский край 
 Ивановка — село в Егорьевском районе.
 Ивановка — село в Калманском районе.
 Ивановка — посёлок в Красногорском районе.
 Ивановка — село в Курьинском районе.
 Ивановка — посёлок в Родинском районе, упразднён в 1950-е годы.
 Ивановка — посёлок в Суетском районе, упразднён в 1973 году.
 Ивановка — посёлок в Третьяковском районе.
 Ивановка — село в Табунском районе, упразднено в 1950-е годы.
 Ивановка — село в Чарышском районе.
 Ивановка — село в Шелаболихинском районе.

Амурская область 
 Ивановка — село в Завитинском районе.
 Ивановка — село в Зейском районе.
 Ивановка — село в Ивановском районе.

Архангельская область 
 Ивановка — деревня в Ленском районе.

Астраханская область 
 Ивановка — село в Енотаевском районе.

Башкортостан 
 Ивановка — упразднённый в 1986 году посёлок Никифаровского сельсовета Альшеевского района Башкирской АССР.
 Ивановка — деревня в Аургазинском районе.
 Ивановка — деревня в Бакалинском районе.
 Ивановка — деревня в Бижбулякском районе.
 Ивановка — село в Гафурийском районе.
 Ивановка — село в Давлекановском районе.
 Ивановка — деревня в Зианчуринском районе.
 Ивановка — деревня в Кармаскалинском районе.
 Ивановка — деревня в Краснокамском районе.
 Ивановка — деревня в Куюргазинском районе.
 Ивановка — деревня в Мелеузовском районе.
 Ивановка — деревня в Стерлибашевском районе.
 Ивановка — деревня в Татышлинском районе.
 Ивановка — деревня в Фёдоровском районе.
 Ивановка — село в Хайбуллинском районе.

Белгородская область 
 Ивановка — село в Валуйском районе.
 Ивановка — село в Ивановской территориальной администрации Губкинского городского округа.
 Ивановка — село в Толстянской территориальной администрации Губкинского городского округа.
 Ивановка — село в Юрьевской территориальной администрации Губкинского городского округа.
 Ивановка — хутор в Корочанском районе.
 Ивановка — село в Новооскольском районе.
 Ивановка — хутор в Прохоровском районе.
 Ивановка — село в Ровеньском районе.
 Ивановка — село в Старооскольском городском округе.

Брянская область 
 Ивановка — посёлок в Брянском районе.
 Ивановка — деревня в Климовском районе.
 Ивановка — деревня в Красногорском районе.

Бурятия 
 Ивановка — посёлок в Кабанском районе.
 Ивановка — село в Кяхтинском районе.

Владимирская область 
 Ивановка — деревня в Вязниковском районе.
 Ивановка — деревня в Гусь-Хрустальном районе.

Волгоградская область 
 Ивановка — село в Еланском районе.
 Ивановка — село в Октябрьском районе.
 Ивановка — село в Светлоярском районе.

Вологодская область 
 Ивановка — деревня в Вологодском районе.

Воронежская область 
 Ивановка — посёлок в Борисоглебском городском округе.
 Ивановка — село в Митрофановском сельском поселении Кантемировского района.
 Ивановка — село в Осиковском сельском поселении Кантемировского района.
 Ивановка — деревня в Новохопёрском районе.
 Ивановка — село в Панинском районе.
 Ивановка — село в Россошанском районе.
 Ивановка — деревня в Семилукском районе.
 Ивановка — село в Хохольском районе.

Забайкальский край 
 Ивановка — село в Нерчинско-Заводском районе.

Иркутская область 
 Ивановка — участок в Заларинском районе, упразднён в 2004 году.

Ивановская область 
 Ивановка — деревня в Вичугском районе.

Калининградская область 
 Ивановка — посёлок в Полесском районе.
 Ивановка — посёлок в Правдинском районе.

Калужская область 
 Ивановка — деревня в Куйбышевском районе.
 Ивановка — деревня в Малоярославецком районе.
 Ивановка — деревня в Спас-Деменском районе.
 Ивановка — деревня в Ульяновском районе.

Кемеровская область 
 Ивановка — деревня в Беловском районе.
 Ивановка — деревня в Крапивинском районе.
 Ивановка — посёлок в Ленинск-Кузнецком районе.
 Ивановка — деревня в Мариинском районе.
 Ивановка — посёлок в Новокузнецком районе.
 Ивановка — посёлок в Прокопьевском районе.
 Ивановка — село в Чебулинском районе.

Кировская область 
 Ивановка — посёлок в Даровском районе.

Коми 
 Ивановка — деревня в Корткеросском районе.
 Ивановка — деревня в Прилузском районе.
 Ивановка — деревня в Сыктывдинском районе.

Костромская область 
 Ивановка — деревня в Кологривском районе.

Краснодарский край 
 Ивановка — хутор в Тбилисском районе.

Красноярский край 
 Ивановка — село в Ачинском районе.
 Ивановка — деревня в Бирилюсском районе.
 Ивановка — село в Ермаковском районе.
 Ивановка — село в Ирбейском районе.
 Ивановка — деревня в Канском районе.
 Ивановка — село в Нижнеингашском районе.
 Ивановка — деревня в Ивановском сельсовете Партизанского района.
 Ивановка — посёлок в Минском сельсовете Партизанского района.
 Ивановка — село в Рыбинском районе.
 Ивановка — деревня в Тюхтетском районе.
 Ивановка — село в Шарыповском районе.

Крым 
 Ивановка — исчезнувшее село в Белогорском районе.
 Ивановка — село в Ленинском районе.
 Ивановка — село в Нижнегорском районе.
 Ивановка — исчезнувшее село в Раздольненском районе.
 Ивановка — село в Сакском районе.
 Ивановка — село в Симферопольском районе.

Курская область 
 Ивановка — деревня в Горшеченском районе.
 Ивановка — деревня в Золотухинском районе.
 Ивановка — деревня в Курском районе в составе Нижнемедведицкого сельсовета.
 Ивановка — хутор в Курском районе в составе Полевского сельсовета.
 Ивановка — хутор в Медвенском районе в составе Вышнереутчанского сельсовета.
 Ивановка — деревня в Медвенском районе в составе Гостомлянского сельсовета.
 Ивановка — деревня в Советском районе.
 Ивановка — деревня в Солнцевском районе.
 Ивановка — деревня в Щигровском районе.
 Ивановка — деревня в Черемисиновском районе в составе Краснополянского сельсовета.
 Ивановка — деревня в Черемисиновском районе в составе Стакановского сельсовета.

Ленинградская область 
 Ивановка — деревня в Веревском сельском поселении Гатчинского района.
 Ивановка — деревня в Пудостьском сельском поселении Гатчинского района.

Липецкая область 
 Ивановка — деревня в Воловском районе.
 Ивановка — село в Данковском районе.
 Ивановка — село в Добринском районе.
 Ивановка — деревня в Долгоруковском районе.
 Ивановка — деревня в Колосовском сельсовете Елецкого района
 Ивановка —. деревня в Федоровском сельсовете Елецкого района
 Ивановка — деревня Лебяженского сельсовета Измалковского района
 Ивановка — деревня Петровского сельсовета Измалковского района.
 Ивановка — деревня Новодмитриевского сельсовета Липецкого района.
 Ивановка — деревня Тележенского сельсовета Липецкого района. 
 Ивановка — деревня в Становлянском районе, упразднена в 2001 г.
 Ивановка — деревня в Берёзовском сельсовете Тербунского района.
 Ивановка — нежилая деревня в Висло-Полянском сельсовете Тербунского района.
 Ивановка — деревня в Кургано-Головинском сельсовете Тербунского района.
 Ивановка — село в Чаплыгинском районе.

Марий Эл 
 Ивановка — деревня в Оршанском районе.
 Ивановка — деревня в Советском районе.

Мордовия 
 Ивановка — деревня в Зубово-Полянском районе.
 Ивановка — деревня в Ромодановском районе.
 Ивановка — деревня в составе города Саранск.
 Ивановка — посёлок в Старошайговском районе.
 Ивановка — деревня в Темниковском районе.
 Ивановка — деревня в Теньгушевском районе.

Московская область 
 Ивановка — деревня в Воскресенском районе.
 Ивановка — деревня в городском округе Домодедово.
 Ивановка — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Ивановка — деревня в Одинцовском районе.
 Ивановка — деревня в Раменском районе.

Мурманская область 
 Ивановка — деревня в Ловозерском районе.

Нижегородская область 
 Ивановка — посёлок в Большеболдинском районе.
 Ивановка — деревня в Вадском районе.
 Ивановка — посёлок в Вознесенском районе.
 Ивановка — село в Воротынском районе.
 Ивановка — посёлок в Дальнеконстантиновском районе.
 Ивановка — деревня в Княгининском районе.
 Ивановка — деревня в Сеченовском районе.
 Ивановка — деревня в Шарангском районе.

Новгородская область 
 Ивановка — деревня в Валдайском районе.

Новосибирская область 
 Ивановка — село в Баганском районе.
 Ивановка — деревня в Кыштовском районе.
 Ивановка — посёлок в Северном районе, упразднён в 2015 году.
 Ивановка — деревня в Татарском районе.

Омская область 
 Ивановка — деревня в Исилькульском районе.
 Ивановка — село в Калачинском районе.
 Ивановка — деревня в Любинском районе.
 Ивановка — деревня в Москаленском районе.
 Ивановка — деревня в Саргатском районе.
 Ивановка — деревня в Тарском районе.
 Ивановка — деревня в Тюкалинском районе.
 Ивановка — деревня в Черлакском районе, упразднена в 1983 году.
 Ивановка — прежнее название деревни Орловка в Тюкалинском районе.

Оренбургская область 
 Ивановка — село в Асекеевском районе.
 Ивановка — село в Пилюгинском сельсовете Бугурусланского района.
 Ивановка — посёлок в Коровинском сельсовете Бугурусланского района.
 Ивановка — село в Красногвардейском районе.
 Ивановка — село в Курманаевском районе.
 Ивановка — село в Октябрьском районе.
 Ивановка — село в Оренбургском районе.
 Ивановка — село в Соль-Илецком районе.
 Ивановка — село в Сорочинском районе.
 Ивановка — село в Тюльганском районе.
 Ивановка — до 1966 года название села Каменные Ключи в Асекеевском районе.

Орловская область 
 Ивановка — деревня в Глазуновском районе.
 Ивановка — деревня в Краснозоренском районе.
 Ивановка — деревня в Ливенском районе.
 Ивановка — деревня в Сосковском районе.

Пензенская область 
 Ивановка — деревня в Башмаковском районе.
 Ивановка — село в Бековском районе.
 Ивановка — село в Городищенском районе.
 Ивановка — деревня в Иссинском районе.
 Ивановка — село в Лопатинском районе.
 Ивановка — деревня в Мокшанском районе, в 2009 году включена в состав села Успенское.
 Ивановка — село в Шемышейском районе.

Пермский край 
 Ивановка — деревня в Добрянском районе.
 Ивановка — деревня в Кунгурском районе.
 Ивановка — деревня в Чайковском районе.
 Ивановка — деревня в Чернушинском районе.

Приморский край 
 Ивановка — село в Михайловском районе.

Псковская область 
 Ивановка — деревня в Пыталовском районе.

Ростовская область 
 Ивановка — хутор в Дубовском районе.
 Ивановка — хутор в Миллеровском районе.
 Ивановка — хутор в Милютинском районе.
 Ивановка — село в Неклиновском районе.
 Ивановка — хутор в Волошинском сельском поселении Родионово-Несветайского района.
 Ивановка — хутор в Барило-Крепинском сельском поселении Родионово-Несветайского района.
 Ивановка — село в Сальском районе.
 Ивановка — хутор в Целинском районе.

Рязанская область 
 Ивановка — деревня в Кадомском районе.
 Ивановка — деревня в Пителинском районе.
 Ивановка — деревня в Муравлянском сельском поселении Сараевского района.
 Ивановка — деревня в Телятниковском сельском поселении Сараевского района.
 Ивановка — деревня в Батьковском сельском поселении Сасовского района.
 Ивановка — деревня в Каргашинском сельском поселении Сасовского района.
 Ивановка — деревня в городском округе город Скопин.
 Ивановка — деревня в Чучковском районе.
 Ивановка — деревня в Шиловском районе.

Самарская область 
 Ивановка — село в Богатовском районе.
 Ивановка — посёлок в Исаклинском районе.
 Ивановка — деревня в Шенталинском районе.

Саратовская область 
 Ивановка — село в Аркадакском районе.
 Ивановка — село в Базарно-Карабулакском районе.
 Ивановка — село в Красноярском муниципальном образовании Балаковского района.
 Ивановка — село в Новополеводинском муниципальном образовании Балаковского района.
 Ивановка — село в Балашовском районе.
 Ивановка — село в Вольском районе.
 Ивановка — село в Ивантеевском районе.
 Ивановка — деревня в Петровском районе.
 Ивановка — село в Турковском районе
 Ивановка — село в Фёдоровском районе.
 Ивановка — село в Хвалынском районе.

Свердловская область 
 Ивановка — деревня в Слободо-Туринском районе.
 Ивановка — деревня в Талицком городском округе
 Ивановка — село в Тугулымском городском округе.

Смоленская область 
 Ивановка — деревня в Стодолищенском поселении Починковского района, упразднена в 1971 году.
 Ивановка — деревня в Шмаковском поселении Починковского района.
 Ивановка — деревня в Рославльском районе.
 Ивановка — деревня в Хиславичском районе.

Ставропольский край 
 Ивановка — хутор в Кировском районе, упразднён в 1971 году.

Тамбовская область 
 Ивановка — деревня в Бондарском районе.
 Ивановка — село в Гавриловском районе.
 Ивановка — село в Жердевском районе.
 Ивановка — деревня в Инжавинском районе.
 Ивановка — село в Мордовском районе.
 Ивановка — деревня в Мордовском районе, упразднена в 2001 году.
 Ивановка — деревня в Моршанском районе.
 Ивановка — село в Никифоровском районе.
 Ивановка — деревня в Волчковском сельсовете Петровского района.
 Ивановка — село в Петровском сельсовете Петровского района.
 Ивановка — деревня в Рассказовском районе.
 Ивановка — деревня в Ржаксинском районе, Лукинский сельсовет.
 Ивановка — деревня в Ржаксинском районе, Чакинский сельсовет.
 Ивановка — село в Сампурском районе.
 Ивановка — деревня в Староюрьевском районе.
 Ивановка — деревня в Уваровском районе.
 Ивановка — село в Умётском районе.

Татарстан 
 Ивановка — деревня в Высокогорском районе.
 Ивановка — село в Лениногорском районе.
 Ивановка — деревня в Сармановском районе.
 Ивановка — деревня в Кошки-Новотимбаевском сельском поселении Тетюшского района.
 Ивановка — деревня в Урюмском сельском поселении Тетюшского района.

Тверская область 
 Ивановка — деревня в Бельском районе.
 Ивановка — деревня в Калязинском районе.
 Ивановка — хутор в Кимрском районе.
 Ивановка — деревня в Оленинском районе.

Тульская область 
 Ивановка — деревня в Дубенском районе.
 Ивановка — деревня в Куркинском районе.
 Ивановка — деревня в муниципальном образование город Тула.
 Ивановка — деревня в Плавском районе.
 Ивановка — село в Узловском районе.
 Ивановка — деревня в Щёкинском районе.

Тюменская область 
 Ивановка — деревня в Ишимском районе.
 Ивановка — село в Уватском районе.
 Ивановка — село в Ялуторовском районе.

Удмуртия 
 Ивановка — деревня в Шарканском районе.

Ульяновская область 
 Ивановка — деревня в Николаевском районе, упразднена в 2002 году.
 Ивановка — посёлок в Новомалыклинском районе.
 Ивановка — деревня в Павловском районе.
 Ивановка — село в Старомайнском районе.
 Ивановка — село в Ульяновском районе.

Чувашия 
 Ивановка — деревня в Моргаушском районе.
 Ивановка — деревня в Порецком районе.

Ярославская область 
 Ивановка — деревня в Брейтовском районе.

Украина

Винницкая область 
 Ивановка — село в Винницком районе.
 Ивановка — село в Ильинецком районе.

Волынская область 
 Ивановка — село в Гороховском районе.
 Ивановка — село в Иваничевском районе.
 Ивановка — село в Ковельском районе.
 Ивановка — село в Рожищенском районе.
 Ивановка — до 1964 года название села Светлое в Ковельском районе.

Днепропетровская область 
 Ивановка — село в Васильковском районе.
 Ивановка — село в Криворожском районе, Гейковский сельский совет.
 Ивановка — село в Криворожском районе, Софиевский сельский совет.
 Ивановка — село в Магдалиновском районе, Поливановский сельский совет, ликвидировано в 1998 году.
 Ивановка — село в Магдалиновском районе, Приютский сельский совет.
 Ивановка — село в Межевском районе.
 Ивановка — село в Никопольском районе.
 Ивановка — село в Петриковском районе.
 Ивановка — село в Пятихатском районе.
 Ивановка — село в Синельниковском районе, Илларионовский поселковый совет.
 Ивановка — село в Синельниковском районе, Новогнедовский сельский совет.

Донецкая область 
 Ивановка — село в Волновахском районе.
 Ивановка — село в Добропольском районе.
 Ивановка — село в Лиманском районе.
 Ивановка — село в Покровском районе.
 Ивановка — село в Славянском районе.
 Ивановка — село в Тельмановском районе.

Житомирская область 
 Ивановка — село в Барановском районе.
 Ивановка — село в Житомирском районе.
 Ивановка — село в Коростенском районе.
 Ивановка — село в Лугинском районе.
 Ивановка — село в Малинском районе.
 Ивановка — село в Хорошевском районе.
 Ивановка — до 1963 года название села Лесовая Поляна в Барановском районе.
 Ивановка — до 1963 года название села Травневое в Коростышевском районе.
 Ивановка — с 1946 по 1963 годы название села Приветное в Малинском районе.

Закарпатская область 
 Ивановка — до 1993 года название села Балажер в Береговском районе.
 Ивановка — до 1995 года название села Яноши в Береговском районе.

Запорожская область 
 Ивановка — село в Бердянском районе.
 Ивановка — село в Каменско-Днепровском районе.
 Ивановка — село в Приазовском районе.
 Ивановка — село в Розовском районе.
 Ивановка — село в Токмакском районе.
 Ивановка — до 1922 года название села Азовское (до 2016 года — Луначарское) в Бердянском районе.

Ивано-Франковская область 
 Ивановка — село в Рожнятовском районе.
 Ивановка — до 2002 года название села Ивановцы в Коломыйском районе.

Киевская область 
 Ивановка — село в Белоцерковском районе.
 Ивановка — село в Богуславском районе.
 Ивановка — село в Кагарлыкском районе.
 Ивановка — село в Ставищенском районе.

Кировоградская область 
 Ивановка — село в Александрийском районе.
 Ивановка — село в Александровском районе.
 Ивановка — село в Бобринецком районе.
 Ивановка — село в Долинском районе.
 Ивановка — село в Кропивницком районе.
 Ивановка — село в Новоархангельском районе.
 Ивановка — село в Новомиргородском районе.
 Ивановка — село в Новоукраинском районе.
 Ивановка — село в Петровском районе.
 Ивановка — село в Светловодском районе.

Луганская область 
 Ивановка — посёлок в Антрацитовском районе.
 Ивановка — село в Краснодонском районе.
 Ивановка — село в Сватовском районе.

Львовская область 
 Ивановка — село в Перемышлянском районе.

Николаевская область 
 Ивановка — село в Арбузинском районе.
 Ивановка (до 2016 года — Ильичовка) — село в Братском районе.
 Ивановка — село в Веселиновском районе, Кубряцкий сельский совет.
 Ивановка — село в Веселиновском районе, Лубянский сельский совет.
 Ивановка — село в Врадиевском районе.
 Ивановка — село в Доманёвском районе.
 Ивановка — село в Еланецком районе.
 Ивановка — посёлок в Кривоозёрском районе.
 Ивановка — село в Николаевском районе.
 Ивановка — село в Очаковском районе.
 Ивановка — посёлок в Первомайском районе.

Одесская область 
 Ивановка — село в Березовском районе.
 Ивановка — село в Великомихайловском районе.
 Ивановка — село в Захарьевском районе.
 Ивановка — посёлок городского типа, Ивановском районе.
 Ивановка — село в Любашёвский район.
 Ивановка — село в Окнянском районе.
 Ивановка — до 2019 года название села Яновка в Любашёвском районе.

Полтавская область 
 Ивановка — село в Великобагачанском районе.
 Ивановка — посёлок в Карловском районе.
 Ивановка — село в Кобелякском районе.
 Ивановка — посёлок в Оржицком районе.
 Ивановка — село в Семёновском районе.

Ровненская область 
 Ивановка — село в Березновском районе.
 Ивановка — село в Корецком районе.
 Ивановка — село в Млиновском районе.
 Ивановка — село в Сарненском районе.
 Ивановка — село в Радивиловском районе.

Сумская область 
 Ивановка — село в Великописаревском районе.
 Ивановка — село в Липоводолинском районе.
 Ивановка — село в Путивльском районе.

Тернопольская область 
 Ивановка — село в Подволочисском районе.
 Ивановка — село в Теребовлянском районе.

Харьковская область 
 Ивановка — село в Барвенковском районе, Гавриловский сельский совет.
 Ивановка — село в Барвенковском районе, Ивановский сельский совет.
 Ивановка — посёлок в Барвенковском районе, Ивановский Второй сельский совет.
 Ивановка — село в Богодуховском районе.
 Ивановка — село в Волчанском районе.
 Ивановка — село в Двуречанском районе.
 Ивановка — село в Изюмском районе.
 Ивановка — село в Купянском районе, Лесостенковский сельский совет, ликвидировано в 1987 году.
 Ивановка — село в Купянском районе, Ягодненский сельский совет.
 Ивановка — село в Лозовском районе.
 Ивановка — село в Чугуевском районе.
 Ивановка — село в Шевченковском районе, Нижнебурлукский сельский совет.
 Ивановка — село в Шевченковском районе, Петровский сельский совет.

Херсонская область 
 Ивановка — село в Белозёрском районе.
 Ивановка — село в Бериславском районе.
 Ивановка — посёлок в Геническом районе.
 Ивановка — село в Голопристанском районе.
 Ивановка — село в Чаплинском районе.
 Ивановка — до 1964 года название села Миролюбовка в Нововоронцовском районе.
 Ивановка — с 1946 по 1960 годы название села Заозёрное в Каховском районе.

Хмельницкая область 
 Ивановка — село в Белогорском районе.
 Ивановка — село в Волочисском районе.
 Ивановка — село в Городокском районе.
 Ивановка — село в Изяславском районе.
 Ивановка — село в Новоушицком районе.
 Ивановка — село в Славутском районе.
 Ивановка — село в Ярмолинецком районе.

Черкасская область 
 Ивановка — село в Уманском районе.
 Ивановка — посёлок в Христиновском районе.
 Ивановка — посёлок в Чернобаевском районе.
 Ивановка — село в Чигиринском районе.

Черниговская область 
 Ивановка — село в Борзнянском районе.
 Ивановка — село в Семёновском районе.
 Ивановка — село в Сновском районе.
 Ивановка — село в Черниговском районе.

Реки 
 Ивановка (приток Вочи) — в Коми.
 Ивановка (приток Дудергофского канала) — в Санкт-Петербурге.
 Ивановка (приток Егошихи) — в Перми.
 Ивановка (приток Зеи) — в Амурской области.
 Ивановка (приток Няньги) — приток реки Няньги в Пензенской области.
 Ивановка (приток Средней Терси) — в Кемеровской области.
 Ивановка (верховье Летовки) — название верховьев реки Летовка в Московской области.
 Ивановка (нижний приток Чикоя) — приток реки Чикой в Забайкалье.
 Ивановка (верхний приток Чикоя) — приток реки Чикой в Забайкалье.
 Ивановка (приток Хопра)

См. также